Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Наташа Звєрєва.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Анке Губер з рахунком  6–1, 2–6, 6–1, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

Нотатка
 Американка Моніка Селеш кваліфікувалась, але знялась через тендініт лівого коліна і розтягнення правої щиколотки.

Основна сітка

Фінальна частина 

Чемпіонат Туру WTA, одиночний розряд
одиночний